Мария Лесли (), после смерти своего брата Александра Лесли, графа Росса, стала наследницей своей племянницы, Ефимии, графини Росса. В источниках встречаются варианты её имени «Маргарита» и «Мариота», хотя настоящим её именем было Мария, как это упоминается в кельтских записях. Она вышла замуж за Дональда, лорда Островов, и он от имени своей супруги претендовал на графство Росское. После заключения на острове Инчколм в заливе Ферт-оф-Форт она скончалась в 1429 или в 1440 году.

От брака с Дональдом у неё было несколько детей:
 Александр Макдональд, лорд Островов и граф Росса
 Ангус Макдональд, епископ Островов
 сын, монах

Литература 
 Sir James Balfour Paul. Scots Peerage. — Vol. VII. — 1910.
 Rev. A.W. Cornelius Hallen. Northern Notes and Queries. — Vol. IV.

Ссылки 
 Мария Лесли, графиня Росс, на сайте The Peerage.com

Графы Росс (Шотландия)